Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo a Certaldo
 Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo a Montecatini Alto, frazione di Montecatini Terme
 Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo a Pisa
 Prepositura dei Santi Jacopo e Filippo a Scarperia, frazione di Scarperia e San Piero